Автодорога Москва — Жуковский — автомобильная дорога регионального значения в Московской области. Берёт начало в Москве, проходит через город Люберцы, в районе посёлка Чкалово Люберецкого района ответвляется от Рязанского шоссе, заканчивается в городе Жуковский. В Люберецком районе дороге присвоен номер , в Раменском — .

Маршрут 
Московская область
 Москва  
 Люберцы
  Памятник жертвам репрессий
 Томилино
   (Егорьевское шоссе)
  Мост через Пехорку (≈70 м) в дер. Пехорка
 Малаховка
  Недостроенный особняк В. Листьева («несчастливый дом»)
  Михневское шоссе
 Удельная
   Быково 
 Быково
 Жуковский
 Памятник самолету «МиГ-21»
   (Подъезд к городу Жуковский от М5 "Урал")
   Жуковский

Примечания 

Автомобильные дороги Московской области
Автомобильные дороги регионального значения России